

Biografia 
Era figlia di Ferdinando II d'Austria e della sua seconda moglie Anna Caterina Gonzaga. Divenne monaca.

Venne sepolta, assieme alla madre, nella Chiesa dei Servi di Maria di Innsbruck.

Ascendenza

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni